Morar ist der Name von:

 Ioan T. Morar (* 1956), rumänischer Journalist und Poet
 Natalia Morar (* 1984), moldauische Journalistin 
 Tiberiu Morar (1905–1982), rumänischer Geograph
 Vlad Morar (* 1993), rumänischer Fußballspieler

Außerdem:

 Loch Morar, See an der Westküste des schottischen Hochlands
 Morar (Schottland), Ort an der Westküste Schottlands
 Morar (Fluss), Fluss, der von Loch Morar in den Atlantik fließt
 Morar (Band), Black-Metal-Band